Horvátország
Poljica tájegység Splittől keletre
Poljica falu Jelsa községben, Split-Dalmácia megyében
Poljica falu Krk községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Poljica falu Marina községben, Split-Dalmácia megyében
Poljica falu Podbablje községben, Split-Dalmácia megyében
Poljica falu Vrsi községben, Zára megyében
Poljica Kozička falu Vrgorac községben, Split-Dalmácia megyében

 Montenegró
Poljica falu Danilovgrad községben